Ownbey se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Francis Marion Ownbey
 Gerald Bruce Ownbey